

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Drg“ beginnt.

Drg 



Drga 
 Drga, Michael (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Drgáč, Karel (* 1954), österreichischer Opernregisseur